Вальдеаверо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Медио-Харама.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Мадрида